Hometown Jamboree ist der Name folgender Radiosendungen:

 KXLA Hometown Jamboree, Country-Show aus Los Angeles
 CFCF Hometown Jamboree, Country-Show aus Montreal